Чемпионат Европы по академической гребле 2010 года проводился в португальском городке Монтемор-у-Велью с 10 по 12 сентября.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград

Ссылки 
 Чемпионат Европы по академической гребле 2010 на сайте Федерации гребли академической

Чемпионаты Европы по академической гребле
Чемпионаты Европы в Португалии
академическая гребля
Спортивные соревнования в Коимбре
Сентябрь 2010 года
Спорт в Португалии в 2010 году